Kunzo ist der Familienname folgender Personen:

 Radoslav Kunzo (* 1974), slowakischer Fußballspieler